

Patronyme 

 Claire Gibault (1945 -   ), chef d'orchestre et députée européenne de 2004 à 2009 ;
 Ferdinand Gibault (1837 - 1926), graveur-médailleur français ;
 François Gibault (1932 -   ), avocat et auteur français ;
Hierosme Bonaventure Gibault (1763-1847), dit "l'abbé Gibault", professeur de droit civil à l'Université de Poitiers à partir de 1806, et bibliothécaire de la ville de Poitiers de 1816 à 1830 ;
 Pierre Gibault (1737-1802), prêtre jésuite, missionnaire au Canada ;
 Thierry Gibault ( ? - ? ), acteur français.